Laukenmühle ist der Name von Siedlungsplätzen und Bauwerken:

Baden-Württemberg
 Laukenmühle (Mainhardt), Hof und frühere Wassermühle mit noch erhaltenem Mühlengebäude an der Brettach, im Ortsteil Ammertsweiler der Gemeinde Mainhardt, Landkreis Schwäbisch Hall

Hessen
 Laukenmühle (Lorch), Siedlung mit einem als Kulturdenkmal erhaltenem Mühlengebäude an der Wisper, im Stadtteil Eppenschied der Stadt Lorch (Rheingau), Rheingau-Taunus-Kreis; siehe Liste der Kulturdenkmäler in Lorch (Rheingau)